Calvert Spensley (1846-1924), homme politique américain.
 James Richardson Spensley (1867-1915), médecin, chef scout, ainsi qu'un joueur, arbitre et entraîneur de football anglais.
Patronyme anglais